Le terme speedball peut désigner plusieurs choses.
Le speedball est un mélange d'héroïne et de cocaïne.
Le speedball est un sport de raquette.
Speedball est un super-héros de bande dessinée.
Speedball est une série de jeux vidéo dont le premier titre est Speedball.
Le speedball est une branche du paintball.